Тетчер () — англомовна прізвище.

 Гізер Тетчер ( 1896 —  1987) — британська акторка.
 Деніс Тетчер ( 1915 —  2003) — британський бізнесмен, чоловік Маргарет Тетчер.
 Маргарет Тетчер ( 1925) — прем'єр-міністр Великої Британії у 1979—1990 роках, відома як «залізна леді»
 Марк Тетчер ( 1953) — британський бізнесмен, син Маргарет Тетчер
 Керол Тетчер ( 1953) — британська журналістка, донька Маргарет Тетчер
 Рос Тетчер ( 1925) — канадський політичний діяч.
 Софі Тетчер ( 2000) — американська акторка.

Див. також 
 Тетчер (значення)